Plaats in Indonesië
 Mlilir (Bandungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Mlilir (Gubug), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Mlilir (Berbek), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Mlilir (Dolopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java